Apostrophe (’) — восемнадцатый студийный альбом Фрэнка Заппы, выпущенный 22 марта 1974 года в стерео- и  форматах. Заглавный трек альбома «», выпущенный в качестве сингла, достиг 86-го места в чартах. Apostrophe (’) является самым большим коммерческим достижением Фрэнка Заппы. 7 апреля 1976 альбому был присвоен статус золотого. Кроме того, диск поднялся до 10-го места в чартах Billboard.

Продолжив коммерческий прорыв Over-Nite Sensation (1973), этот альбом содержит сочетание коротких песен и богатых музыкальных аранжировок, демонстрируя при этом циничный юмор Заппы. Лирическая тематика песен альбома является странной и неясной (К примеру, треки «Don’t Eat the Yellow Snow» и «Nanook Rubs It» повествуют о певице, которая хочет стать эскимосом по имени Нанук), за исключением «Uncle Remus», которая является продолжением отношения Заппы к расовой дискриминации, тематика которой затрагивалась в его ранней песне «Trouble Every Day».

Об альбоме 
Как в случае с предыдущими альбомами Заппы, в Apostrophe (’) вошли как старые, так и новые записи (большинство сессий для альбомов Apostrophe (’) (1974) и Over-Nite Sensation (1973) были записаны в одно время). Архивные записи включали в себя треки «Excentrifugal Forz» (записан в ходе сессий к альбому Hot Rats) и «Uncle Remus» (записан в ходе сессий к альбому The Grand Wazoo), в то время как заглавный трек альбома, также записанный в ходе сессий The Grand Wazoo, возможно, был перезаписан в 1973 году с использованием метода .

Одноимённый трек альбома представляет собой инструментальный джем с участием барабанщика Джима Гордона и бас-гитариста Джека Брюса, которому на обложке альбома приписывается партии бас-гитары и соавторство заглавной песни. Тем не менее, в своем интервью для польского журнала Rock Tylko, данном журналисту , Брюс в шутку сказал, что не играл на бас-гитаре на альбоме Apostrophe (’), а сыграл только партии виолончели. Тем не менее его заявление относительно участия в треке «Apostrophe (’)» не может быть рассмотрено всерьёз, поскольку в треке партия виолончели не звучит. Звучание басовых партий Брюса в треке «Apostrophe (’)» порой очень похоже на басовые линии, использованные им в саунде группы Cream.

 В. В.: Можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем сотрудничестве с Фрэнком Заппой?
 Д. Б.: Конечно, а вы что разве этого не знаете? (Смеётся)
 В. В.: Вы играли на его альбоме Apostrophe…
 Д. Б.: Да, но как вы знаете я в то время записывался с , и эта работа мне показалась более интересной… Вы слышали что-нибудь об этом?
 В. В.: Да, …
 Д. Б.: Верно. Так вот, Фрэнк, которого я встретил ранее, в один прекрасный день появился в студии и спросил меня: «Можешь сыграть партии виолончели для моей сессии?». Так я оказался в студии в Нью-Йорке, вместе со своей виолончелью. Я слушал его музыку и просто не знал, что мне делать, а Фрэнк говорит мне: «Слушай, я хотел бы, чтобы ты извлёк звук, наподобие, как его… „уаааааанг!“». Ну, вот, в принципе, и всё. Это и был весь мой вклад в самую популярную запись Фрэнка Заппы. (Смеётся.)

Тем не менее в интервью журналу Guitar Player Magazine от января 1977 Заппа об участии Джека Брюса в одноимённой композиции альбома сказал следующее:

 В.: Расскажите об участии Джека Брюса [бас-гитарист] на альбоме Apostrophe.
 Ф. З.: Ну, это был просто джем, он участвовал лишь потому, что был другом Джима Гордона [барабанщик]. Мне было очень трудно играть с Брюсом, — он слишком суетлив. На самом деле он не хотел играть на басу в смысле его основных функций. Думаю, у него было другое на уме. Но так уж устроены джем-сейшены.

Список композиций

Над альбомом работали

Музыканты 
 Фрэнк Заппа — вокал, гитара, бас, бузуки
 Линн — вокал, бэк-вокал
 Роберт «Фрог» Камарена — вокал, бэк-вокал
 Рубен Ладрон де Гуевара — вокал, бэк-вокал
 Дебби — вокал, бэк-вокал
 Рэй Коллинз — бэк-вокал
 Сью Гловер — бэк-вокал
 Керри Макнабб — бэк-вокал, инженер, ремикс
 Сэл Маркес — труба
 Иэн Андервуд — саксофон
 Наполеон Мерфи Брок — саксофон, бэк-вокал
  — тромбон
  — скрипка
 Жан-Люк Понти — скрипка
  — перкуссия
 Джордж Дюк — клавишные, бэк-вокал
  — ритм-гитара
 Том Фаулер — бас-гитара
 Эрронеус (Алекс Дмочёвский) — бас-гитара
 Джек Брюс — бас в треке «Apostrophe’» (см. вышеприведённые споры)
 Эйнсли Данбар — ударные
 Ральф Хамфри — ударные
  — ударные
 Джим Гордон — ударные в треках «Apostrophe» и «Excentrifugal Forz»

Производственный персонал 
  — иллюстрации, графический дизайн
 Барри Кин — инженер
 Ференц Добронил — дизайн обложки
 Боб Людвиг — техник
 Пол Хоф — техник
 Оскар Кергайвес — техник
 Брайан Крокус — техник
 Марк Алайсон — фотография
 Боб Стоун — трансфер, цифровой ремастеринг
 Стив Деспер — инженер
 Терри Дюнаван — инженер
 Зач Гликман — маркетинг
 Боб Хьюз — инженер

Чарты

Альбом 
Billboard (Северная Америка)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Lyrics and information
 Release details

Альбомы 1974 года
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Фрэнка Заппы